Василий Ливенцов:
 Ливенцов, Василий Андреевич (1914—2004) — казахский советский партийный деятель, Герой Социалистического Труда.
 Ливенцов, Василий Артемьевич (1715 года ― ?) — тульский купец, владелец Николае-Павдинского завода.